Nicolás Pérez puede referirse a:

 Nicolás Pérez (1985), actor chileno,
 Nicolás Pérez (1993), actor, cantante, músico, y productor venezolano.
 Nicolás Pérez, fue un doctor en teología, catedrático de moral, periodista, escritor, traductor y crítico literario español.
 Nicolás Pérez González (1927-1991), cantante y compositor paraguayo.
 Nicolás Pérez Jiménez (1854-1926),  científico, médico, historiador, poeta y fabulista español.
 Nicolás Pérez Gavilán y Echeverría (1856-1919), religiosos católico mexicano.